Foscarina ima više značenja:
 Foscarina, Ferrara
 Foscarina, Padova